Stempel (v. althochdt. stemphil „Stößel“) bezeichnet:

 Stempel (Papier), Gerät zum Aufdrucken eines Siegels, Symbols oder kurzen Textes auf Papier
 durch ein solches Gerät aufgebrachtes Symbol oder Siegel
 eine Stempelsteuer
 einen Stempel zum Nachstopfen von Material in den Einlass einer für die Finger gefährlichen Öffnung, etwa bei Häckslern oder Mixern.

Besondere Typen von Stempeln:
 Brotstempel, Stempelgerät im Backwesen sowie dessen Abdruck

 Tablettierstempel, Werkzeugteil einer Tablettenmaschine
 Digitaler Stempel, elektronische Signatur
 Feingehaltstempel, bei Edelmetallen
 Münzstempel, Stahlform mit den negativ eingeschnittenen Münzbildern (z. B. bei der Hammerprägung)
 Poststempel, Stempelgerät bei der Post sowie dessen Abdruck
 Prägestempel, Werkzeugteil zum Prägen von Werkstücken
 Schlagstempel, Werkzeug zum Prägen von Werkstücken mit Hilfe eines Hammers
 die Plombe an einem geeichten Messgerät sowie das amtliche Siegel darauf, siehe Hauptstempel und Sicherungsstempel

Stützelemente beim Bau:
 in der Zimmerei ein senkrecht stehender Balken, siehe Ständer
 Grubenstempel im untertägigen Bergbau

Sonstiges:
 Stempel (Adelsgeschlecht), westfälisch-kurländisch-preußisches Adelsgeschlecht
 Stempel (Botanik), Teil der Blüte, bestehend aus Fruchtknoten, Griffel und Narbe
 Stempel (Berg), 365,4 m, in den Lahnbergen, bei Moischt (Marburg), Landkreis Marburg-Biedenkopf, Hessen
 D. Stempel, deutsche Schriftgießerei

Stempel ist der Familienname folgender Personen:
 Bernd Stempel (* 1954), deutscher Schauspieler
 Christian Friedrich Stempel (Kito Fryco Stempel; 1787–1867), sorbischer Schriftsteller und Übersetzer
 David Stempel (1869–1927), deutscher Schriftgießer, Kaufmann und Unternehmensgründer
 Gary Stempel, Fußballtrainer 
 Gideon von Stempel (1791–1859), deutsch-baltischer Jurist und Landesbeamter
 Günter Stempel (1908–1981), deutscher Politiker (LDPD)
 Hans Stempel (1894–1970), deutscher Theologe
 Hermann Stempel  (1901–1944), deutscher Generalmajor
 Jörg Stempel (* 1956), deutscher Musikmanager
 Karin Stempel (* 1952), deutsche Kunsthistorikerin; Rektorin der Kunsthochschule Kassel (2000–2010)
 Karl Günther Stempel (1917–2012), deutscher Richter
 Kurt von Stempel (1882–1945), deutscher Verwaltungsjurist
 Ludwig von Stempel (1850–1917), deutscher Architekt des Historismus und bayrischer Baubeamter
 Margot Stempel-Lebert (1922–2009), deutsche Bildhauerin
 Nikolai von Stempel (1861–1947), russischer Generalleutnant
 Patrizia de Bernardo Stempel (* 1953), italienische Philologin
 Paweł Stempel (* 1987), polnischer Leichtathlet
 Richard Stempel  (1891–1943), deutscher Generalleutnant
 Robert C. Stempel (1933–2011), US-amerikanischer Industriemanager
 Rudolf Stempel (1879–1936), Märtyrer der Evangelischen Kirche
 Wolf-Dieter Stempel (* 1929), deutscher Romanist

Siehe auch: